«Колобок, колобок!..» — советский мультипликационный фильм по мотивам русской народной сказки «Колобок», вышедший в 1988 году. Мультфильм был ориентирован на взрослую аудиторию и отражал широкие настроения позднеперестроечной эпохи.

Сюжет 
На примере русской народной сказки мультфильм рассказывает об обычном человеке, прошедшем через все этапы советской власти, и в результате так и оставшемся ни с чем. В сюжете отражается критическое отношение к жизни в СССР, которое у большого количества людей наблюдалось в последние годы перед его распадом.

Над фильмом работали 

 В фильме использованы мелодии советских композиторов.
 Наталья Крачковская — голос рассказчика (в титрах не указан)

Ссылки 
 Творческое объединение «ЭКРАН»

Мультипликационные телефильмы СССР
Короткометражные мультфильмы СССР 1988 года
Сатирические мультфильмы СССР
Мультфильмы Бориса Акулиничева
Мультфильмы ТО «Экран»
Колобок
Рисованные мультфильмы СССР 1988 года